Королевство Гвинед — кельтское государство в северо-западном Уэльсе, существовавшее с V по XIII века. С момента образования до 825 года Гвинедом правила династия потомков основателя королевства — Кунеды. Далее престол переходил по линии потомков Мервина Фриха, принца с острова Мэн, получившего корону посредством брака. После Родри Великого за власть в Гвинеде боролись три ветви его наследников: гвинедская династия Аберфрау, дехейбартская династия Диневура и поуисская династия Матравала.

Короли Гвинеда 
 Кунеда Вледиг ап Эдерн (ок. 450 — ок. 460)
 Эйнион Ирт (Пылкий) ап Кунеда (ок. 460 — ок. 500)
 Кадваллон I Лаухир (Длиннорукий) ап Эйнион (ок. 500 — ок. 517)
 Майлгун I Хир (Высокий) ап Кадваллон (ок. 517—547)
 Рин Хир (Высокий) ап Майлгун (547 — ок. 580)
 Бели ап Рин (ок. 580 — ок. 599)
 Иаго I ап Бели (ок. 599—613)
 Кадван ап Иаго (613 — ок. 625)
 Кадваллон II ап Кадван (ок. 625—634)
 Кадавайл Кадомед (Покидающий битву) ап Кинведу (634 — ок. 655)
 Кадваладр Вендигайд (Благословенный) ап Кадваллон (ок. 655 — ок. 682)
 Идвал I Иурх (Олень) ап Кадваладр (ок. 682 — ок. 720)
 Родри I Молуиног (Лысый и Серый) ап Идвал (ок. 720 — ок. 754)
 Карадог ап Мейрион (754—798)
 Кинан I Диндайтуи ап Родри (798—816)
 Хивел I ап Карадог (814—825)
 Мервин Врих (Веснушчатый) ап Гуриад (825—844)
 Родри II Маур (Великий) ап Мервин (844—878)
 Анарауд ап Родри (878—916) (основатель династии Аберфрау, старшей линии потомков Родри Маура)
 Идвал II Войл (Лысый) ап Анарауд (916—942)
 Хивел II Да (Добрый) ап Каделл (942—950) (основатель династии Диневура, дехейбартской линии потомков Родри Великого)
 Иаго II ап Идвал (950—979) (возвращение династии Аберфрау)
 Иейав ап Идвал (950—969)
 Хивел III ап Иейав (974—985)
 Кадваллон III ап Иейав (985—986)
 Маредид ап Оуайн (986—999) (династия Диневура подчиняет Гвинед)
 Кинан II ап Хивел (999—1005) (возвращение династии Аберфрау)
 Айдан ап Блегиврид (1005—1018)
 Лливелин I ап Сейсилл (1018—1023) (младшая линия династии Матравала из Поуиса захватывает власть в Гвинеде)
 Иаго III ап Идвал ап Мейриг (1023—1039) (возвращение династии Аберфрау)
 Грифид I ап Лливелин (1039—1063) (сын Лливелина ап Сейсилла захватывает власть в Гвинеде, позже и во всем Уэльсе)
 Бледин ап Кинвин (1063—1075) (династия Матравала из Поуиса получает власть в Гвинеде от короля Англии)
 Трахайарн ап Карадог (1075—1081)
 Грифид II ап Кинан (1081—1137) (возвращение династии Аберфрау)
 Оуайн I Гвинед ап Грифид (1137—1170)

Принцы Аберфрау и Лорды Сноудона 

 Майлгун II ап Оуайн (1170—1173) (Инис Мон)
 Давид I ап Оуайн (1170—1195) (восточная часть Гвинеда)
 Родри II ап Оуайн (1170—1190) (западная часть Гвинеда)
 Лливелин II Маур (Великий) ап Иорверт (1195—1240)
 Давид II ап Лливелин (1240—1246) (первый обладатель титула Принц Уэльский)
 Оуайн II Гох (Рыжий) ап Грифид (1246—1255)
 Лливелин III Последний ап Грифид (1246—1282) (второй обладатель титула Принц Уэльский)
 Давид III ап Грифид (1282—1283) (не коронован, но провозглашён принцем Гвинеда и Уэльса)
 Мадог ап Лливелин (1294—1295) (не коронован, но провозглашён принцем Гвинеда и Уэльса)
 Оуайн III Лаугох (Краснорукий) ап Томас (1372—1378) (в изгнании, но провозглашён принцем Гвинеда и Уэльса)

См. также 
 Кередигион
 Росз
 Исвейлион
 Мейрионидд
 Динодинг
 Рувониог
 Гластенинг
 Догвейлинг
 Эдейрнион
 Афлогион
 Ллейн

Ссылки 
 Список правителей Гвинеда на сайте castlewales.com

Королевство Гвинед
Гвинед